Karl Stöger ist der Name folgender Personen:

* Karl Stöger (Politiker) (1905–1946), österreichischer Landwirt und Politiker
 Karl Stöger (Rechtswissenschaftler) (* 1976), österreichischer Medizinrechtler

Siehe auch:
 Carl Stöger